Gouvernement Raymond Poincaré (1)
 Gouvernement Raymond Poincaré (2)
 Gouvernement Raymond Poincaré (3)
 Gouvernement Raymond Poincaré (4)
 Gouvernement Raymond Poincaré (5)